Рі́ттер () — прізвище, що походить від  — лицар.

Відомі носії:

 Арпад Ріттер (; 1975) — угорський борець вільного, греко-римського стилю та пляжний борець.
 Білл Ріттер (; 1956) — американський політик-демократ, 41-й губернатор штату Колорадо.
 Ганс Ріттер (; 1893—1991) — німецький військово-повітряний діяч, генерал авіації.
 Джейсон Ріттер (; 1980), — американський актор.
 Джон Ріттер (; 1948—2003) — американський актор.
 Ернст Ріттер (; 1889—?) — німецький фермер і сільськогосподарський політик, гауптштурмфюрер СС.
 Йоганн Вільгельм Ріттер (; 1776—1810) — польський і німецький хімік, фізик, філософ-романтик.
 Карл Ріттер (; 1779—1859) — німецький географ.
 Крістен Ріттер (; 1981) — американська акторка, колишня модель.
 Луїза Ріттер (;  1958) — американська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у висоту, олімпійська чемпіонка(1988).
 Микола Сергійович Ріттер (; 1865-?) — російський діяч олімпійського руху.
 Павло Ріттер (1872—1939) — український літературознавець, мовознавець-санскритолог й індоєвропеїст.
 Пол Ріттер (; 1966) — британський актор театру, кіно і телебачення.
 Роберт Ріттер (; 1901—1951) — німецький лікар і психолог.
 Рене фон Ріттер (; 1885—1959) — австро-угорський, австрійський і німецький офіцер, генерал-майор вермахту (1942).
 Саулюс Ріттер (; 1988) — литовський веслувальник, олімпійський медаліст (2016).
 Телма Ріттер (; 1905—1969) — американська акторка.
 Фрідріх Ріттер (; 1898—1989) — німецький біолог, ботанік, дослідник кактусів.